Finala Cupei Campionilor Europeni 1991 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Stadio San Nicola în Bari, Italia, pe 29 mai 1991. Steaua Roșie Belgrad din Iugoslavia a învins pe Olympique Marseille din Franța la penaltiuri.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1990–91

Referințe

Legături externe
1990–91 season at UEFA website 
1991 European Cup Final at European Cup History
 

1991 în fotbal
1991